Bleed the Freak — песня американской гранж-группы Alice In Chains, выпущенная в 1991 году как третий сингл с дебютного студийного альбома Facelift. Демо-версия песни была включена в сборник Music Bank (1999).

Лирика 
В примечаниях к сборнику Music Bank гитарист Джерри Кантрелл объяснил лирику «Bleed the Freak»:

Видеоклип 
Вплоть до выхода Live в 2000 году, в качестве промо-клипа использовались кадры с выступления песни в театре Мура в Сиэтле в 1990 году. Это же представление взято из домашнего видео-релиза Live Facelift.

Живое исполнение 
Песня является любимой у фанатов группы и часто исполнялась вживую, а на одном концерте в 2006 году песня была открывающей. Живое исполнение «Bleed the Freak» есть в концертном альбоме Live. Это же исполнение песни также включено в видео-альбом Live Facelift.

Список композиций

Участники 
 Лейн Стэйли — ведущий вокал
 Джерри Кантрелл — гитара, бэк-вокал
 Майк Старр — бас-гитара
 Шон Кинни — барабаны

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни гранжа
Песни Alice in Chains